Города и годы (фильм, 1930) — кинофильм Евгения Червякова, снятый в 1930 году
 Города и годы (фильм, 1973) — кинофильм Александра Зархи, снятый в 1973 году